39. Sinfonie steht für:
 39. Sinfonie (Haydn)
 39. Sinfonie (Michael Haydn)
 39. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien